Le qualificazioni del singolare femminile del Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open  2010 prevedevano 48 partecipanti di cui 12 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Kaia Kanepi (primo turno)
 Assente
 Elena Baltacha (primo turno)
 Kimiko Date-Krumm (Qualificata)
 Sorana Cîrstea (Qualificata)
 Ekaterina Makarova (ultimo turno)
 Anastasija Rodionova (Qualificata)
 Vera Duševina (Qualificata)
 Yung-Jan Chan (ultimo turno)
 Vania King (Qualificata)
 Ayumi Morita (Qualificata)
 Chanelle Scheepers (ultimo turno)

 Lucie Hradecká (primo turno)
 Alla Kudrjavceva (Qualificata)
 Simona Halep (ultimo turno)
 Bojana Jovanovski (Qualificata)
 Michaëlla Krajicek (primo turno)
 Jill Craybas (ultimo turno)
 Kurumi Nara (ultimo turno)
 Monica Niculescu (Qualificata)
 Gréta Arn (Qualificata)
 Varvara Lepchenko (ultimo turno)
 Julie Coin (ultimo turno)
 Shenay Perry (primo turno)
 Akgul Amanmuradova (Qualificata)

Qualificati 

 Nuria Llagostera Vives
 Akgul Amanmuradova
 Bojana Jovanovski
 Kimiko Date-Krumm
 Sorana Cîrstea
 Alla Kudrjavceva

 Anastasija Rodionova
 Vera Duševina
 Monica Niculescu
 Vania King
 Ayumi Morita
 Gréta Arn

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

Western & Southern Financial Group Masters & Women's Open 2010
WTA Tour 2010